Portusoorsuaq bezeichnet:
 Portusoorsuaq (Insel, Paamiut, nördlich), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Portusoorsuaq (Insel, Paamiut, südlich), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland